Фратрия — форма социальной организации родоплеменного строя, в качестве его пережитка форма социальной организации в Афинах и других государствах доклассической Греции.
 «Фратрия» — объединение болельщиков футбольного клуба «Спартак» (Москва).